

Personnalités 

 Farah Antoun (1874-1922), écrivain libanais ;
  (né en 1955), footballeur argentin ;
 Rose Antoun (1882-1955), journaliste et féministe libanaise.

Prénom 
Antoun est aussi un prénom. Pour les articles sur les personnalités de ce prénom, voir :